Concept steht für
 action concept, deutsches Filmproduktionsunternehmen 
 Concept 1, Platte von Richie Hawtin
 Concept2, Hersteller von Skulls, Riemen und Ruderergometern
 Proof of Concept, Machbarkeitsnachweis im Projektmanagement
 Concept Art, Illustrationsform 
 Concept-Map, Visualisierungsmethode
 Concept Store, Einzelhandelsbegriff
 Concept Car, automobile Designstudie
 Concept (Spiel), Gesellschaftsspiel
 Concept Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Conception
 FX Concepts 
 Konzept